Caledon (Zuid-Afrika), een stad in Zuid-Afrika
 Caledonrivier, een rivier in Zuid-Afrika
 Caledon (Noord-Ierland), een plaats in Noord-Ierland
 Caledon (Canada), een stad in Canada